Hrvatska:
 Višnjica (Sopje), naselje u općini Sopje
 Višnjica (Lepoglava), naselje u općini Lepoglava
 Višnjica (Vrgorac), gradsko naselje Vrgorca
 Višnjica Uštička, naselje u općini Jasenovac
 Višnjica (Dubrovnik), predio u Dubrovniku

BiH:
 Višnjica (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Višnjica (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Višnjica (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Donji Mamići, naselje u općini Grude imaju zaseok Višnjica

Crna Gora:
 Višnjica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Srbija
 Višnjica (Beograd), gradsko naselje u općini Palilupa u Beogradu